Fette steht für:
 Fette, verschiedene Ester von Glycerin und Fettsäuren
 Strichstärke, typografischer Begriff

der Fette ist der Beiname folgender Personen:
 Dedo der Fette (1142?–1190), Graf von Wettin, Herr auf der Burg Groitzsch, Graf von Groitzsch und Herr von Rochlitz und Markgraf der Lausitz, siehe Dedo III. (Lausitz)
 Heinrich der Fette (um 1055–1101), Markgraf von Friesland
 Heinrich II. der Fette (1215–nach 1266), Askanierfürst, siehe Heinrich II. (Anhalt)

Fette ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Fette (1895–1971), deutscher Politiker, Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB)

Siehe auch:
 Fett (Begriffsklärung)
 Fette Henne (Begriffsklärung)
 Pfette (Teil einer Dachkonstruktion)
 Fettke
 Vette